Телепнев-Оболенский — русская фамилия.

Известные носители:

 Телепнев-Оболенский, Василий Фёдорович Помяс (ум. не ранее 1550) — князь, боярин и воевода на службе у царя Ивана Грозного, сын Фёдора Лопаты.
 
 Телепнев-Оболенский, Иван Фёдорович Овчина (ум. 1539) — конюший и воевода в правление великих князей московских Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича, сын Фёдора Телепня Оболенского.
 Телепнев-Оболенский, Пётр Иванович Одолба (ум. не ранее 1549) — князь, боярин и воевода на службе у царей Василия III и Ивана Грозного, сын Ивана Телепнева-Немого-Оболенского.

См. также 
 Василий Васильевич Телепень Оболенский (ум. после 1494) — воевода, старший сын Василия Ивановича Косого Оболенского
 Телепнев-Немой-Оболенский, Иван Васильевич (до 1471— 1533 или 1534) — боярин и воевода на службе у московских князей Ивана III и Василия III, старший сын Василия Васильевича Телепня Оболенского.
 Фёдор Васильевич Телепень Оболенский (ум. 1508) — воевода, младший сын Василия Васильевича Косого Оболенского.